ЕХФ Лига Европе () годишње је клупско такмичење за мушкарце у рукомету које организује Европска рукометна федерација (ЕХФ) од 1981. године. Друго је по јачини такмичење европског клупског рукомета, које се налази испод ЕХФ Лиге шампиона. Раније назван ЕХФ куп, такмичење је познато као ЕХФ Лига Европе од сезоне 2020–21.

Победници

Финални мечеви (1981/82. – 2011/12)

Фајнал фор (2012/13. – данас).

Успешност клубова

Успешност по државама

Референце

Спољашње везе 
 О такмичењу  на сајту ЕХФ-а
 Расподела места за сезону 2012/13.

Међународна рукометна клупска такмичења